Флэш или флеш ( , или  и др.) может означать:

Персоналии 
 Флеш, Герхард (1909—1948) — оберштурмбаннфюрер СС, командир полиции безопасности и СД в Бергене и Тронхейме.
 Флеш, Зигфрид (1872—1939) — австрийский фехтовальщик.
 Флеш, Карл (1873—1944) — австро-германский скрипач и музыкальный педагог.
 Флеш, Колтон (род. 1991) — канадский кёрлингист.
 Флеш, Янош (1933—1983) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1980), тренер, шахматный литератор.

Другое 
 Флеш () — коммуна в Швейцарии.
 Флэш () — супергерой из вселенной комиксов DC Comics.
 «Флэш» () — предстоящий супергеройский фильм 2022 года.
 Флеш-память — разновидность твердотельной полупроводниковой энергонезависимой перезаписываемой памяти.
 Флешмоб — форма совместной общественной активности.
 Флэш-карты — средство обучения.
 Флешбэк — отклонение от повествования в прошлое.
 Флешфорвард — отклонение от повествования в будущее.

См. также 
 USB-флеш-накопитель
 
 
 Flush — комбинация в покере, 5 карт одной масти